Józef Bernard Pruszak
 Tomasz Tadeusz Pruszak
 Zbigniew Pruszak